Statens konstmuseum kan syfta på: 

 Statens museum for kunst
 Statens konstmuseer
 Statens konstmuseum, Finland